Generación perdida, puede referirse a:

 Generación perdida es un grupo de escritores estadounidenses que vivieron en Europa entre el fin de la Primera Guerra Mundial y Gran Depresión.
 Generación perdida, álbum de la banda de punk-rock peruana 6 Voltios.